Col termine Trike si identificano diversi tipi di veicoli, a motore, o a propulsione umana.

Trike – o pendolare, è un velivolo ultraleggero.
Trike –  particolare motoveicolo a tre ruote.
Trike – particolare bicicletta reclinata con appoggio su tre ruote.
Handbike o trike – bicicletta reclinata con propulsione da braccia, generalmente su tre ruote